Maratontabellen för elitserien i bandy från 2007/2008 när Sverige fick en rak, högsta serie i bandy. Tio lag har spelat samtliga sexton säsonger fram till och med 2022/2023. Dessa lag ligger också i topp.

Svenska Bandyförbundets officiella maratontabell sträcker sig dock från seriespelet startades och innehåller samtliga säsonger.

Säsongerna 2007/2008-2022/2023

Pos = Position; Säs = Säsonger; S = Spelade matcher;  V = Vunna matcher;  O = Oavgjorda matcher;  F = Förlorade matcher;  GM = Gjorda mål; IM = Insläppta mål; P = Poäng

Den allsvenska maratontabellen gav lag samma poäng för vinst, oavsett om laget spelade i den högsta(elitserien) eller lägsta (allsvenskan) serien efter norr-, söderallsvenskan. Därför kan den tabellen anses missvisande, även om den är av historisk vikt.

Elitserien i bandy
Elitserien, bandy